Состояние исступления — состояние крайнего возбуждения, при котором теряется самообладание.

Кинематограф:
 «Состояние исступления» () — кинофильм (1986, Франция, реж. Жак Руффио).
 «Состояние исступления» () — кинофильм (1990, США, Великобритания, реж. Фил Джоану).
 «Состояние исступления» () — кинофильм (2005, США, реж. Ричард Дачер).